Дневни́к (буквальный перевод с  — «подённый», «ежедневный»):
 Дневник — подневные записи одного лица или коллектива, ведущиеся синхронно событиям их жизни.
 Школьный дневник — журнал, в котором регистрируются оценки учащегося школы.
 Дневник тренировок — записи атлетов, позволяющие отслеживать прогрессии в нагрузках (пауэрлифтинг), массе мышц (бодибилдинг) или адаптации (скорость, выносливость и другие качества), анализировать и составлять более эффективный тренинг с учётом своей физиологии и подготовки.
@дневники, Diary.ru — блог-платформа для размещения персональных блогов и коллективных сообществ.

Газеты и программы новостей 
 «Дневник» — газета, издаётся в Скопье (Северная Македония).
 «Дневник» — бизнес-ориентированна болгарская газета, издаётся в Софии (Болгария).
 «Дневник» — газета, издаётся в Новом Саде (Сербия).
 «Дневник» — газета, издаётся в Любляне (Словения).
 «Дневник» — газета на русском языке, орган карпаторусской молодежи. Издавалась в Праге в 1931-1938 гг.
 Dnevnik HRT — центральная программа новостей хорватваского телеканала HRT.
 Dnevnik Nove TV — центральная программа новостей хорватваского телеканала Nove TV.

В искусстве 
 «Дневники» — альбом российской группы «Корни»

См. также 
 Мемуары
 Блог

Примечания